Sanctus ( — «Свят»), Са́нктус, Свят, свят, свят, Серафимская песнь — древний христианский литургический гимн, входит в состав большинства древних литургий, как западных, так и восточных. Не следует путать его с молитвой Трисвятое. Во всех обрядах, использующих песнопение «Свят, свят, свят», оно входит в состав анафоры и следует, как правило, после префации. В истории профессиональной западноевропейской музыки Sanctus (и входящий в его состав Benedictus) входит в ординарий мессы.

Состав 
Гимн состоит из двух частей, обе представляют собой слегка изменённые библейские цитаты. Первая фраза песни «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Полны небеса и земля славы Твоей» восходит к третьему стиху шестой главы Книги пророка Исаии . В пророческом видении эту фразу пели серафимы, окружавшие престол Божий.

Вторая фраза «Оса́нна в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» — слегка изменённая цитата из Евангелия от Матфея . Как описывает Евангелие, возгласами «Осанна!» и «благословен Грядущий во имя Господне!» народ приветствовал Христа во время Входа Господня в Иерусалим.

Западные литургии 
В римском обряде гимн следует за префацией непосредственно перед эпиклезой и тайноустановительными словами. Он входит в каждую из четырёх используемых в настоящее время в латинском обряде Католической церкви евхаристических молитв. Гимн Sanctus — одна из древнейших частей римской литургии. Его упоминает папа Климент I, погибший в конце I века. Папа Сикст I ввёл его в римский канон около 120 года

Sanctus входит в евхаристический канон и прочих западных литургических обрядов. По свидетельству Германа Парижского гимн Sanctus в галликанском обряде имел ту же самую форму, что и в римском. В амвросианском обряде Санктус также ничем не отличается от римского. Небольшие текстовые отличия существуют в мосарабском обряде — вместо «Осанна» поётся «Осанна Сыну Давидову» и существует дополнительное восклицание — «Agyos, agyos, agyos Kyrie o Theos».

Восточные литургии 
В византийском обряде (литургия Иоанна Златоуста и литургия Василия Великого, используемые различными православными и грекокатолическими церквями) гимн разделяет в составе анафоры благодарственную и историческую части (см. Литургия верных). В Русской православной церкви неофициально известен как «Серафимская песнь».

Гимн Санктус присутствует и в литургиях александрийской и антиохийской традиций. В литургии апостола Марка, использовавшейся церковью Александрии в первом тысячелетии, в её наследнице — литургии Кирилла Иерусалимского, которая и поныне используется в коптском обряде, и в литургии апостола Иакова западно-сирийского обряда (Сирийская православная церковь, Сирийская католическая церковь) данный гимн располагается между префацией и анамнесисом. В халдейской литургии апостолов Фаддея и Мария (Ассирийская церковь Востока, Халдейская католическая церковь) он также следует непосредственно за префацией.

Текст 
Текст, принятый в современной Русской православной церкви:

Текст, используемый в католическом богослужении латинского обряда на русском языке:

Латинский текст:
 Sanctus, Sanctus, Sanctus
 Dominus Deus Sabaoth.
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
 Hosanna in excelsis.
 Benedictus qui venit in nomine Domini.
 Hosanna in excelsis.

См. также 
 Анафора
 Осанна
 Литургия верных
 Месса

Примечания

Ссылки 
 «Sanctus» //Catholic Encyclopedia
 В. Алымов. Лекции по исторической литургике

Христианское богослужение
Церковная музыка
Литургика
Структура мессы
Лютеранское богослужение
Православные молитвы